Професіональна футбольна група А 1962–63 — 39-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Спартак (Пловдив).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія взяв участь у Кубка володарів кубків 1963—1964 як володар Кубка Болгарії 1962—1963.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1962–1963
Болгарія
Болгарія